Conejitos muertos puede referirse a:
 el nombre común de la planta Antirrhinum graniticum
 el nombre común de la planta Antirrhinum majus